Onomàstica:
 Maria Pi Ferrer (Roses, 1884 - Barcelona, 1960), pedagoga, activista política, conferenciant i escriptora catalana
 Maria Pi Sunyer (Barcelona, 1884-1912), escriptora i traductora catalana